Hulun kan syfta på:

Hulunsjön – en sjö i Inre Mongoliet;
Hulun Buir – en stad i Inre Mongoliet;
Hailar – centralorten i Hulun Buir.

WP:Projekt Kina